Een regisseur of regisseuse is de persoon die de creatieve supervisie voert over uitvoerende kunst, behalve muziek waar de artistiek leider de dirigent is.

De regisseur draagt er zorg voor dat de uitvoering op een bepaalde manier wordt uitgevoerd, en dat de uitvoering als geheel consistent is, zowel tussen de verschillende scènes als in de manier waarop de personages hun rol uitvoeren.

Regisseurs kunnen zich specialiseren in bepaalde vakgebieden:
 Filmregisseur - bioscoop- en televisiefilms, reclamefilmpjes, bedrijfsfilmpjes, documentaires
 Gameregisseur - computerspellen
 Hoorspelregisseur - hoorspellen
 Musicalregisseur - musicals
 Operaregisseur - opera's
 Radioregisseur - radioprogramma's
 Televisieregisseur - televisieprogramma's
 Toneelregisseur - toneelstukken
 Videoclipregisseur - videoclips
 Dialoogregisseur - het inspreken van stemmen